Raúl Díaz puede referirse a:
 Raúl Díaz, creativo y productor argentino.
 Raúl Díaz (19??-), trompista venezolano;
 Raúl Díaz Arce (1970-), futbolista y entrenador salvadoreño;
 Raúl Díaz-Argüelles (h.1936-1975), militar cubano;
 Raúl Díaz, aviador militar argentino.
 Raúl Díaz, político argentino.

en:Raúl Díaz (disambiguation)